Miejscowości w USA:
 Plummer – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Benewah
 Plummer – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
Gminy w USA:
 Plummer (ang. Plummer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
Osoby:
 Christopher Plummer (1929–2021) – kanadyjski aktor